Le nom Grunert est un nom de famille allemand qui peut désigner :
 Carl Grunert (1865-1918), écrivain allemand ; 
 Horst Grunert (1928-2005), diplomate est-allemand ;
 Johann August Grunert (1797-1872), mathématicien prussien ; 
 Malte Grunert (1967-), producteur allemand de cinéma ;  
 Martina Grunert (1949), nageuse est-allemande ; 
 Otto Grunert (1845-1903), dentiste, auteur et paléontologue allemand ;

Voir aussi